6 miejscowości w Polsce: 
 Danowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Rajgród 
 Danowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn 
 Danowo – wieś w woj. podlaskim, w pow. kolneńskim, w gminie Kolno 
 Danowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Miłki 
 Danowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Biała Piska 
 Danowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Goleniów